Altreich bezeichnet:
 in Bezug auf das Heilige Römische Reich dessen Gebiet vor der Ausweitung auf slawische Territorien, also ohne Böhmen, Mecklenburg, Pommern, Schlesien und die Markgrafschaften Brandenburg und Meißen
 im Vergleich zum Deutschen Reich von 1871 das Heilige Römische Reich (Kurzform für das in der jüngeren Geschichtsschreibung bezeichnete „Alte Reich“)
 in Bezug auf das Großdeutsche Reich die Gebiete Deutschlands nach den Grenzen von 1937 inklusive des Saargebiets, siehe Altreich (Deutschland)
 in Bezug auf Stadien der Geschichte Österreichs das jeweils vorangegangene Stadium, also Altösterreich, dann das Kaisertum Österreich, dann Österreich-Ungarn
 in Bezug auf Rumänien dessen Territorium bis 1918, siehe Altreich (Rumänien)

Siehe auch:
 Altes Reich (Begriffsklärung)